Hallingea är ett släkte av svampar. Hallingea ingår i familjen Gallaceaceae, ordningen Hysterangiales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Hallingea